New Faces-New Sounds è un album a nome di Lou Donaldson e del trombettista jazz Clifford Brown, pubblicato dalla Blue Note Records nel gennaio 1954.

Tracce 
Lato A

Lato B

Musicisti 
Lou Donaldson / Clifford Brown
 Lou Donaldson - sassofono alto
 Clifford Brown - tromba
 Elmo Hope - pianoforte
 Percy Heath - contrabbasso
 Philly Joe Jones - batteria

Note

Collegamenti esterni